Gwinea – państwo
 Gwinea (region)
 Górna Gwinea
 Dolna Gwinea
 gwinea (moneta)

Zobacz też
 Gwinea Bissau
 Gwinea Równikowa
 Nowa Gwinea, wyspa na Oceanie Spokojnym
 Papua-Nowa Gwinea